

Книги 
 «Блитдейл» (The Blithedale Romance) — роман американского писателя Натаниела Готорна.
 «Детство» — повесть Льва Толстого.
 «Диана» — пятиактная драма французского драматурга Эмиля Ожье.
 «Записки охотника» — сборник рассказов Ивана Тургенева.
 «Муму» — рассказ Ивана Тургенева.
 «Книга чудес» (A Wonder Book) — книга американского писателя Натаниела Готорна.
 «Не в свои сани не садись» — пьеса Александра Островского.
 «Постоялый двор» — произведение Ивана Тургенева.
 «Просёлочные дороги» — роман Дмитрия Григоровича.
 «Смедовская долина» — произведение Дмитрия Григоровича.
 «Счастливая женщина» — повесть Евдокии Ростопчиной.
 «Хижина дяди Тома» () — роман Гарриет Бичер-Стоу (опубликован в 1853).

Родились 
 2 февраля — Габриелюс Ландсбергис-Жямкальнис (), литовский драматург, театральный деятель, публицист (умер в 1916).
 11 ноября — Отто Эльстер, немецкий писатель, драматург (умер в 1922).

Умерли 
 (21 февраля) 4 марта — Николай Васильевич Гоголь, русский и украинский писатель, драматург (родился в 1809).
 24 апреля (12 апреля) — Василий Андреевич Жуковский, русский поэт, переводчик, критик, академик Петербургской Академии Наук (родился в 1783).
 5 июля — Михаил Николаевич Загоскин, русский писатель и драматург (родился в 1789).
 14 июля  — Гвидо Гёррес, немецкий писатель, поэт, журналист, редактор, публицист (родился в 1805).